El término Tormentor puede hacer referencia a:

 Tormentor, nombre artístico de Bjørn Olav Telnes, músico de Noruega.
 «Tormentor», canción de la banda de thrash metal Slayer.